Республиканская партия:

 Республиканская партия Албании
 Республиканская партия Армении
 Республиканская партия (Белоруссия)
 Республиканская партия труда и справедливости (Белоруссия)
 Республиканская партия Бразилии
 Республиканская партия Вануату
 Республиканская партия (Испания)
 Республиканская партия (Италия)
 Республиканская партия (Камбоджа)
 Кхмерская республиканская партия
 
 Республиканская партия Молдовы
 Республиканская партия (Намибия)
 Республиканская партия России
 Республиканская партия (США)
 Республиканская партия Туркменистана
 
 Республиканская партия Украины
 
 Республиканская партия (Чили)
 Республиканская партия (Польша)

См. также 
 Республика (партия)

Примечания